Mittermühl ist der Ortsname von

 Mittermühl (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mittermühl (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Mittermühl (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

 Mittermühl (Gemeinde Olbendorf), Ortsteil von Olbendorf, Bezirk Güssing, Burgenland
 Mittermühl (Gemeinde Berndorf), Ortsteil von Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Mittermühle